Příjmení Rollins nese více různých osobností:

 Brianna Rollinsová (* 1991) – americká atletka
 Henry Rollins (* 1961) – americký zpěvák, herec, písničkář, spisovatel, komik, vydavatel, herec a DJ
 Seth Rollins (* 1986) – americký wrestler a herec
 Sonny Rollins (* 1930) – americký jazzový saxofonista

Externí odkazy